Gromada Grabówka steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Grabówka (Powiat Białostocki)
 Gromada Grabówka (Powiat Częstochowski)
 Gromada Grabówka (Powiat Kraśnicki)
 Gromada Grabówka (Powiat Sieradzki)